Boone County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Boone County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 76000387
 Boone County Courthouse (Illinois)
 Boone County Courthouse (Indiana), NRHP-Nr. 86002703
 Boone County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 81000226
 Boone County Courthouse (Kentucky)
 Boone County Courthouse (Missouri)
 Boone County Courthouse (Nebraska)
 Boone County Courthouse (West Virginia), NRHP-Nr. 81000596